Иван Павлович Копылов:
 Копылов, Иван Павлович (1920—1982) — Герой Советского Союза.
 Копылов, Иван Павлович (1922—2002) — полный кавалер ордена Славы.